Тирадентис может означать:
 Тирадентис — национальный праздник Бразилии (День Тирадентиса);
 Тирадентис — национальный герой Бразилии;
 Тирадентис — муниципалитет в бразильском штате Минас-Жерайс;
 Тирадентис-ду-Сул — муниципалитет в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул.